Quileute (taal) (ook Quillayute geschreven), een bedreigde indianentaal
 Quileute (volk) (ook Quillayute geschreven), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Quillayute Airport, een openbare luchthaven nabij Forks (Washington)
 Quillayute (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Washington

Zie ook 
 Quileute (doorverwijspagina)